Pallu est un nom de lieu, et un nom de famille porté par plusieurs personnalités.

Toponyme 

 La Pallu, commune française du département de la Mayenne ;
 Saint Martin la Pallu, commune nouvelle française dans le département de la Vienne ;
 Pällu, village de la commune de Saue en Estonie.

Personnalités 

 Alphonse Pallu (1808-1880), industriel, fondateur de la ville du Vésinet ;
 Bertrand René Pallu (1691-1758),  administrateur français ;
 Charles Pallu de la Barrière (1843-1924), secrétaire général de l'Alliance républicaine démocratique ;
 Étienne Pallu (1588-1670), magistrat, maire de Tours ;
 François Pallu (1626-1684), prêtre, missionnaire, évêque de Chine ;
 Georges Pallu (1869-1948), cinéaste français ;
 Léopold Pallu de la Barrière (1828-1891) : contre-amiral et écrivain français ;
 Martin Pallu (1661-1742), prêtre jésuite et écrivain français.